Nicolas Höfler (Überlingen, 9 maart 1990) is een Duits voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In augustus 2013 debuteerde hij voor SC Freiburg.

Clubcarrière 
Na de jeugdopleiding afgemaakt te hebben bij SC Freiburg, kwam Höfler in 2008 terecht bij de beloften van die club. Daar speelde hij gedurende drie jaar, voordat hij voor twee seizoenen verhuurd werd aan Erzgebirge Aue. Daar maakte hij een maand later zijn debuut, tegen Eintracht Braunschweig. In de zomer van 2013 keerde hij weer terug bij zijn oude werkgever, waar hij op 24 augustus zijn debuut mocht maken in de Bundesliga, toen met 3–3 gelijkgespeeld werd tegen 1899 Hoffenheim. In het seizoen 2014/15 degradeerde Freiburg naar de 2. Bundesliga, waarvan de club het jaar erop kampioen wist te worden. Vanaf de degradatie groeide Höfler uit tot een vaste waarde in het eerste elftal. Hij verlengde in 2017 zijn verbintenis tot medio 2021. Later werd ook deze opengebroken en voor onbepaalde tijd verlengd.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 9 december 2022.

Erelijst

Referenties 

Duits voetballer